Russell steht für: 

 Russell (Name), Vorname und Familienname
 Russell (Mondkrater),  Einschlagkrater auf dem Mond
 (1762) Russell, Asteroid des Hauptgürtels
 NWNGR – Russell, Dampflokomotive
 HMS Russell (1901), britisches Linienschiff

Russell steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Argentinien:
 Russell (Mendoza)

Orte in Kanada:
 Russell (Ontario)
 Russell (Manitoba)

Orte in Neuseeland:
 Russell (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Russell (Arkansas)
 Russell (Colorado)
 Russell (Florida)
 Russell (Georgia)
 Russell (Illinois)
 Russell (Iowa)
 Russell (Kalifornien)
 Russell (Kansas)
 Russell (Kentucky)
 Russell (Massachusetts)
 Russell (Minnesota)
 Russell (Mississippi)
 Russell (New Hampshire)
 Russell (New York)
 Russell (North Dakota)
 Russell (Ohio)
 Russell (Oklahoma)
 Russell (Pennsylvania)
 Russell (Virginia)
 Russell (Washington)
 Russell (Wisconsin), im Trempealeau County
 Russell (Town, Bayfield County), Town(ship) in Wisconsin
 Russell (Town, Lincoln County), Town(ship) in Wisconsin
 Russell (Town, Sheboygan County), Town(ship) in Wisconsin
 Russell Center, Ohio
 Russell City, Kalifornien
 Russell Crossroad, Tennessee
 Russell Crossroads, Tennessee
 Russell Fork, Tennessee
 Russell Gardens, New York
 Russell Gulch, Colorado
 Russell Hill, Tennessee
 Russell Lake, Indiana
 Russell Mill, Tennessee
 Russell Village, Alabama
 Russell-Fjord, Fjord in Alaska
 Nathaniel Russell House, historisches Gebäude in South Carolina 

in Antarktika:
 Russell Bay, Bucht vor der Bakutis-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Russell Bluff, Felsenkliff in der Ross Dependency
 Russell-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land
 Russell-East-Gletscher, Gletscher im Grahamland
 Russell-West-Gletscher, Gletscher im Grahamland
 Kap Russell, Kap an der Scott-Küste, Viktorialand
 Mount Russell (Antarktika), Berg im Marie-Byrd-Land

Sonstige:
 Russell-Inseln, Salomonen
 Russell Golding Park, Grünanlage in Bayonne, Frankreich

Russell steht für:

 Russell Institute, Kinderkrankenhaus in Paisley, Schottland
 Russell Square, Platz in Bloomsbury, London
 Russell Square (London Underground)
 F. M. Russell & Company, britischer Automobilhersteller
 Russell Motor Car Company, kanadischer Automobilhersteller
 Russell Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Russell-Deibler, ehemalige US-amerikanische Automarke
 Russell-Springfield, ehemalige US-amerikanische Automarke

Siehe auch:
 Russell County
 Russell-Zeichen
 Mount Russell
 Russell Terrier
 Roussel